ABCD steht als Abkürzung für:

 ABCD-Matrizen, Rechenmethode in der geometrischen Optik, siehe Matrizenoptik
 ABCD2-Score, auch ABCD²-Score, medizinisches Scoring-System
 ABC Paulista, Große ABC-Region (portugiesisch: Região do Grande ABC) oder ABCD, eine brasilianische Industrieregion
 Advanced Cardiac Life Support, erweiterte Maßnahmen im Rahmen einer Reanimation, siehe Advanced Life Support
 ABCD-Schema der medikamentösen Therapie des arteriellen Bluthochdrucks: ACE-Hemmer/Angiotensinrezeptorblocker, Betablocker, Calciumantagonist und Diuretikum 
 ABCD-Firmen, die vier größten Unternehmen im Welt-Agrarhandel: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Dreyfus 
 Eine Schadsoftware der Hackergruppe Lockbit

Abkürzung